Brecon peut désigner :
 Brecon, une ville et communauté du sud du pays de Galles ;
 le comté de Brecon, un ancien comté administratif du pays de Galles, en vigueur entre 1535 et 1974 ;
 , une circonscription des parlements d’Angleterre, de Grande-Bretagne et du Royaume-Uni utilisée entre 1542 et 1880 pour les élections générales de la Chambre des communes.

Voir aussi